Addiction - termo em inglês para a dependência psicológica
Addiction (canção)
Jane's Addiction

Desambiguação